Země nikoho je obvyklé označení pro nějaké území (pozemek, region apod.), které nepodléhá moci žádného státu, či jiné skupiny lidí. Sousloví se stalo názvem nebo součástí názvu celé řady uměleckých děl.

válka
 Země nikoho, v době zákopové války (zejména za První světové války) je tak často označováno území mezi pozicemi nepřátelských stran. 

televize a film
 filmy
 Země nikoho (film, 1987), americký kriminální hraný film z roku 1987, režie Peter Werner
 Země nikoho (film, 2001), satirický koprodukční hraný film (Bosna a Hercegovina/Slovinsko/Itálie/Francie) z roku 2001, režie Danis Tanović
 Perličky (Země nikoho) – španělský dokumentární film z roku 2008

 televize
 epizoda seriálu Kriminálka Miami 
 epizoda australského seriálu McLeodovy dcery
 epizoda ze seriálu Hvězdná brána: Atlantida (3. série)

literatura
 Dobrodružství v Zemi nikoho, kniha pro mládež, autor Jaroslav Foglar
 stejnojmenná básnická sbírka, autor Petr Halmay
 stejnojmenná prozaická kniha – dívčí román, autorka Radka Zadinová
 stejnojmenný výbor z poezie z roku 1970, autorka Jiřina Hauková
 sci-fi kniha Perry Rhodan 17 - Země nikoho, autor Robert Feldhoff
 stejnojmenná kniha, autor Zbigniew Safjan

hudba
 stejnojmenná píseň, autor Jaroslav Samson Lenk
 stejnojmenná píseň, autor Oldřich Janota

divadlo
 Země nikoho (divadelní hra), divadelní hra z roku 1975, autor Harold Pinter

Související články 
 Terra incognita